Seznam korpusov z zaporedno številko 78.

Seznam 
 Pehotni
 78. strelski korpus (ZSSR)
 78. korpus (Wehrmacht)
 78. gorski korpus (Wehrmacht)

Glej tudi